Домашнее задание (разг. ДЗ, домашка) — задание, задаваемое учителем (преподавателем) ученику (студенту) для самостоятельного выполнения после уроков (пар). Главное назначение домашнего задания - это осознание и закрепление пройденной на уроке темы, а также формирование практических навыков самостоятельного применения знаний. Результатом выполнения учеником домашнего задания является домашняя работа.

К дидактическим приёмам, повышающим эффективность домашней работы, способствующим углублению и упрочению знаний учащихся, относятся следующие:
 в процессе учебной работы над новым материалом обращать внимание учащихся на те вопросы, которые будут служить предпосылкой для успешного выполнения домашнего задания;
 не сводить домашнее задание исключительно к репродуктивной (воспроизводящей) деятельности, а включать в него вопросы и положения, требующие от учащихся размышлений и творческих усилий;
 по возможности дифференцировать домашнее задание, давать задание дополнительные или повышенной трудности для тех, кто обнаруживает способности и стремление к более углублённому изучению предмета;
 давать рекомендации по рациональному подходу к выполнению домашней работы.

История 
Ещё менторы Древнего Рима периодически задавали студентам самостоятельно изучить тот или иной материал. Но обязательным компонентом учёбы домашнее задание стало в конце XVIII века в «Народных школах» Германии. Решая домашние задания, учащиеся получили возможность повторить и структурировать пройденный материал, а главное — проверить свои знания. Из Германии эта практика  пришла в Россию.

Примечания 

Педагогика
Образование